Binji peut être :
 Binji, une zone de gouvernement local de l’État de Sokoto au Nigeria ;
 les Binji ou Bindi, aussi appelés Bindi a Nkusu ou Binji-Ngusu, peuple de la République démocratique du Congo, dans le nord du Kasaï central ;
 les Binji, aussi appelés Bindi Lubilanzi ou Bindi Bambu, peuple de la République démocratique du Congo, dans le sud du Sankuru au sud-est de Lusambo ;
 les Binji ou Bindi, aussi appelé Mbagani, peuple de la République démocratique du Congo, dans le sud-ouest du Kasaï central ;
 le binji ou cibinji, langue parlée par les Bindji-Ngusu ;
 le binji ou mbagani, langue parlée par les Mbagani.